

Patronyme

Personnalités historiques
Charles Edward Munroe (1849-1938) est un chimiste américain.
Colin Munroe (1980 - ) est un musicien canadien.
Eugène Munroe (1919-2008) est un entomologiste canadien.
Henry Smith Munroe (1850 - 1933) est un géologue américain.
Hugh Edwin Munroe (1878-1947) est un homme politique canadien.

Kathleen Munroe (1982 - ) est une actrice canadienne.
Randall Munroe (1984 - ) est le créateur du webcomic xkcd.
William Munroe (1742-1827) est un soldat américain ayant combattu pendant la Guerre d'indépendance des États-Unis.

Personnage de fiction
Kris Munroe et Jill Munroe sont des personnages de la série télévisée Drôles de dames

Sciences
 En chimie, l'effet Munroe intervient dans la conception d'explosifs.
 En astronomie, (4942) Munroe est le nom donné à un astéroïde du système solaire.

Toponyme 

 La Taverne Munroe est un site historique de la guerre d'indépendance des États-Unis.

Autre 
 John Munroe and company est une ancienne banque américaine fondée en 1836 et dissoute en 1931.
Patronyme anglais